Drakensang ist der Name mehrerer Ausgaben einer Computerspielreihe:

 Das Schwarze Auge: Drakensang (2008), erster Teil der Serie
 Drakensang: Am Fluss der Zeit (2010), Fortsetzung
 Drakensang: Phileassons Geheimnis (2010), Add-on zu Am Fluss der Zeit
 Drakensang Online (2011), browserbasiert